

Cinema 
The Invaders – cortometraggio britannico del 1909 diretto da Percy Stow
The Invaders – film muto statunitense del 1912 diretto da (non accreditati) Francis Ford e Thomas H. Ince
The Invaders – cortometraggio muto western statunitense del 1913 diretto da George Melford
The Invaders – film statunitense del 1929 diretto da J.P. McGowan

Televisione 
Gli invasori (The Invaders) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1967 al 1968
The Invaders  – film per la televisione statunitense del 1995 diretto da Paul Shapiro

Letteratura 
Gli invasori (The Invaders) – romanzo di Walter Kempley del 1976
Gli invasori (The Invaders) – racconto di John W. Campbell Jr. del 1935
Gli invasori (The Invaders) – racconto lungo di Stephen Tall del 1973
Gli invasori (The Invaders) – racconto breve di Ted Hughes del 1989

Pagine correlate 
The Invader
Invaders